Муниципальные выборы в Чехии 2022 года прошли 23 и 24 сентября одновременно с первым туром выборов в Сенат. Общая явка составила 46,07%.

Общие результаты

Результаты в крупнейших городах

Прага 
После долгих переговоров (которые длились с перерывами, 4 месяца) было заключено коалиционное соглашение между SPOLU pro Prahu, Чешской пиратской партией и STAN. Новым приматором был избран, ранее бывший на посту приматора, Богуслав Свобода. Общая явка составила 43,91%.

Брно 
В новую правящую коалицию вошли представители коалиций «SPOLEČNĚ», KDU-ČSL и STAN, а также ANO и ČSSD. Мэром вновь стала Маркета Ванькова из ODS. Общая явка составила 41,90%.

Острава 
В новую коалицию вошли представители ANO и коалиции «SPOLU». Мэром Остравы вновь стал Томаш Мацура из ANO. Общая явка составила 35,46%

Пльзень 
В новую правящую коалицию вошли представители ANO, пиратов, STAN и «PRO PLZEN». Новым мэром стал Роман Зарзыцки из ANO. Общая явка составила 39,18%.

Либерец 
В новую коалицию вошли представители SLK, ANO, ODS и пиратов. Мэром вновь стал Ярослав Замечник с SLK. Общая явка составила 40,85%.

Примечания

Ссылки 
 Сайт с предвыборными программами и участниками выборов

Выборы в Чехии
Сентябрь 2022 года
2022 год в Чехии
Чехия